Списък на 100-те най-натоварени летища в Европа, класирани по показател обслужени пътници за 2016 г.

Европа